Landesregierung Ludwig bezeichnet mehrere Regierungen Niederösterreichs:
 Landesregierung Ludwig I (1981 bis 1983)
 Landesregierung Ludwig II (1983 bis 1988)
 Landesregierung Ludwig III (1988 bis 1992)

Siehe auch:
 Landesregierung und Stadtsenat Ludwig